Klesel ist der Familienname folgender Personen:

 Melchior Klesel (1552–1630), österreichischer Kardinal und Kanzler des Kaisers Matthias
 Abraham Klesel (1636–1702), deutscher Geistlicher und Kirchenlieddichter